Der Coupe d’Europe 1972/73 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 15. Auflage fand vom 8. bis zum 10. Juni 1973 in Geel statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Zum vierten Mal gewann die Antwerpse Biljart Academie den Coupe d’Europe vor der K.B.C. Antwerpia und dem C.B. Barcelona.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Geel

Entscheidungsspiel für die Endrunde in Geel (5. Teilnehmer)

Finalrunde in Geel

Abschlusstabelle 1972/73

Einzelnachweise 

1973
Coupe dEurope 1972/73
Billardturnier in Geel